1. division 2020/2021 var den 25:e säsongen av 1. division. Ligan hade till denna säsongen ändrat upplägg och infört en grundserie med efterföljande uppflyttning- och nedflyttningsserie liknande Superligaen. De sex bästa lagen i grundserien spelade en uppflyttningsserie där Viborg FF stod som segrare och flyttades upp till Superligaen 2021/2022 tillsammans med Silkeborg IF. I den andra änden av grundserien spelade de sex sämsta lagen en nedflyttningsserie om att undvika nedflyttning till 2. division 2021/2022, där Skive IK tillsammans med Kolding IF flyttades ner.

Lag och arenor

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Uppflyttningsserien

Poängtabell

Resultattabell

Nedflyttningsserien

Poängtabell

Resultattabell

Se även
 Superligaen 2020/2021

Källor
 DBU.dk
 danskfodbold.com

2020 i Danmark
2021 i Danmark
Fotbollssäsongen 2020/2021
2020/2021